Long Pond ist der Name folgender

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Long Pond (Georgia)
 Long Pond (Maine)
 Long Pond (Pennsylvania)

in Kanada:
 Long Pond (Neufundland und Labrador)

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Long Pond (Lakeville, Massachusetts)
 Long Pond (Plymouth, Massachusetts)
 Long Pond (Rochester, Massachusetts)
 Long Pond (Great Barrington, Massachusetts)
 Long Pond (Thompson, Connecticut)

Seen in anderen Staaten:
 Long Pond (Neuseeland)

Parks in den Vereinigten Staaten:
 Long Pond Ironworks State Park, in Hewitt, New Jersey